Ма́роти () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Мароти, Геза — венгерский скульптор.
 Мароти, Йожеф (1887 — ?) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Мароти, Янош (1925—2001) — венгерский музыковед.

Составные фамилии 
 Шолтесова-Мароти, Елена (1855—1939) — словацкая писательница и редактор; ведущая фигура в феминистическом движении в Словакии.